Risovi, rod životinja iz porodice mačaka
 Ris (zviježđe), zviježđe
 Specijalna jedinica PU Kutina "Ris"